Dellinger ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Dellinger (* 1934), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 David Dellinger (1915–2004), US-amerikanischer Friedensaktivist
 John Howard Dellinger (1886–1962), US-amerikanischer Telekommunikations-Ingenieur
 Joseph A. Dellinger (* 1961), US-amerikanischer Geophysiker, Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Rudolf Dellinger (1857–1910), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Walter E. Dellinger (1941–2022), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Mögel-Dellinger-Effekt
 Delling